Rossau (Saxe), une commune d'Allemagne
 Rossau (Vienne), un quartier de Vienne, Autriche
 Rossau (Innsbruck), un quartier d'Innsbruck, Autriche